Феррериас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Менорка. Занимает площадь 66 км². Население — 4620 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Бартомеу.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información del Instituto Balear de Estadística, en formato pdf
 Página del Ajuntamiento
 Visita virtual a Ferreries a través de fotos panorámicas. 360 grados
 Información de Ferreries. Fotos, playas, etc.

Муниципалитеты Балеарских островов